Їречек () — чеське прізвище. 

Відомі носії:
 Їречек Герменгільд (1827—1909) — чеський історик права, державний діяч Австро-Угорської імперії.
 Їречек Йозеф (1825—1888) — чеський філолог(-славіст).
 Їречек Костянтин Йозеф (1854—1918) — чеський історик.

Чеські прізвища